Coeli (Cielo, en latín), puede referirse a:

Porta Coeli
 Porta Coeli (Moravia), convento en Předklášteří, cercanías de Tišnov (Chequia).
 Cartuja de Porta Coeli, Serra, (provincia de Valencia, España).
 Convento de Porta Coeli, Valladolid (España).
 Catedral de Porta Coeli, templo católico de rito greco melquita en México (México).
 Universidad de San Antonio de Porta Coeli, Sigüenza (España).
 Convento de Santo Domingo de Porta Coeli, San Germán (Puerto Rico).
 (3276) Porta Coeli, asteroide perteneciente al cinturón de asteroides.

Regina Coeli
 Regina Coeli o Regina Caeli, antífona de la iglesia católica en honor de la Virgen María. 
 Templo de Regina Coeli, en la ciudad de México (México).
 Convento de Regina Coeli (Córdoba), en Córdoba (España).
 Museo Diocesano Regina Coeli (Cantabria), en Santillana del Mar (Cantabria, España). 
 Convento de Regina (Sanlúcar de Barrameda), convento de Regina Coeli en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz, España).
 Prisión de Regina Coeli, prisión en la ciudad de Roma (Italia).

Scala Coeli
 Scala Coeli, localidad de la provincia de Cosenza  (Calabria, Italia).
 Scala Coeli (El Abrojo), antiguo monasterio franciscano situado en El Abrojo, paraje de Laguna de Duero, provincia de Valladolid (Castilla y León, España).
 Convento de Santo Domingo de Scala Coeli, Córdoba (Andalucía, España).
 Cartuja de Santa María Scala Coeli, monasterio de monjes cartujos en Évora (Portugal).
 Santa María Scala Coeli, oratorio dedicado a la Virgen María en la Abadía de Tre Fontane (Roma, Italia).